Hiroe Kakizaki – ex cestista giapponese
 Kakizaki Kageie – samurai del periodo Sengoku
 Masasumi Kakizaki – fumettista giapponese
 Muku Kakizaki – fumettista giapponese